«Ками́лла Клоде́ль» () — художественный фильм Брюно Нюиттена, биография скульптора Камиллы Клодель. Экранизация произведения Рейн-Мари Пари, лауреат пяти премий «Сезар».

Сюжет 
Решённая в жанре романтической трагедии биография скульптора Камиллы Клодель, которая одержима творчеством и страдает от сложных личных взаимоотношений со скульптором Огюстом Роденом. Судьба одарила Камиллу талантом, умом и красотой. В 19 лет она стала ученицей, а затем и возлюбленной великого Родена. Расплатой за недолгое счастье стали испытания, одно за другим обрушившиеся на эту незаурядную женщину.

В ролях 
 Изабель Аджани — Камилла Клодель
 Жерар Депардьё — Огюст Роден
 Лоран Гревиль — Поль Клодель
 Ален Кюни — Луи-Проспер Клодель
 Мадлен Робинсон — Луиза-Атанис Клодель
 Даниэль Лебрюн

Награды и номинации 
 1989 — две номинации на премию «Оскар» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучший фильм на иностранном языке».
 1989 — 5 премий «Сезар», в том числе за лучший фильм года и лучшую женскую роль. Был номинирован в 14 категориях, что является абсолютным рекордом для одного фильма в более чем 30-летней истории этой премии. 
 1989 — премия «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль Берлинского кинофестиваля.

Факты о фильме 

 Идея снять фильм о жизни скульптора принадлежит Изабель Аджани, которая выступила так же в роли продюсера. Существует несколько биографий Камиллы Клодель, в основу сценария положена биография, написанная ее внучатой племянницей Рейн-Мари Парис, внучкой Поля Клоделя.
 Актер Ален Кюни, играющий роль отца Поля и Камиллы Клодель, много раз исполнял произведения Поля Клоделя на сцене.
 Это вторая роль Лорана Гревиля в кино.
 В заключительной сцене фильма можно увидеть автомобиль с названием больницы в Виль-Эвраре (Hôpital de Ville-Évrard), расположенной в городке Нёйи-сюр-Марн (Neuilly-sur-Marne), на востоке от Парижа. Однако это было заведение для временного пребывания (с 10 марта 1913 года). Свою жизнь Камилла Клодель закончила в психиатрической лечебнице Мондеверг в городке Монфаве, на Лазурном берегу (с 12 февраля 1915 года по 19 октября 1943 года).

См. также 
 «Камилла Клодель, 1915» — биографический фильм 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-биографии Франции
Исторические фильмы Франции
Фильмы — лауреаты премии «Сезар»
Фильмы-биографии о деятелях искусства
Фильмы-мелодрамы Франции
Экранизации литературных произведений
Фильмы Франции 1988 года
Фильмы Gaumont
Фильмы о Камилле Клодель
Фильмы об Огюсте Родене